Мелкоступов — русская фамилия. Известные носители:

 Мелкоступов, Артём Петрович (род. 1987) — Мастер Спорта России по армейскому рукопашному бою.
 Мелкоступов, Михаил Петрович (род. 1988) — Мастер спорта России по армейскому рукопашному бою.